Tongren ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Stadt Tongren (铜仁市; Pinyin: Tóngrén Shì) in der Provinz Guizhou der Volksrepublik China; siehe Tongren (Guizhou)
 die ehemalige kreisfreie Stadt Tongren (铜仁市) des ehemaligen Regierungsbezirks Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Bijiang
den Kreis Tongren (同仁县; Pinyin: Tongren xian) im Autonomen Bezirk Huangnan der Tibeter in der Provinz Qinghai der Volksrepublik China; siehe Tongren (Huangnan).